Villa Charlotte peut faire référence à : 
  Villa Charlotte, une maison de Luzarches (en région parisienne) nommée d'après la princesse Charlotte de Monaco
 Villa Charlotte, dite aussi villa Victor-Hugo, une maison de Vichy, classée monument historique